Хайме Льядо Лумбера или Жауме Льядо Лумбера (, , 16 августа 1916, Барселона — ?) — испанский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Испании 1956 и 1961 гг. Серебряный призер чемпионата Испании 1955 г. Чемпион Каталонии 1951, 1952, 1955, 1956, 1967 гг. Серебряный призер чемпионатов Каталонии 1959, 1961, 1966 гг.

Шестикратный победитель командных первенств Испании в составе команд разных барселонских клубов (1963, 1964, 1971, 1973, 1976, 1978 гг.).

В составе сборной Испании участник шахматной олимпиады 1958 г., командных первенств Европы 1961 и 1970 гг., Кубков Клары Бенедикт 1958, 1959, 1963 гг.

Представлял Испанию на трех зональных турнирах (1957, 1962 и 1963 гг.).

Победитель международного турнира в Альмерии (1957 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Х. Льядо в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Льядо на сайте 365Chess

Шахматисты Испании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Барселоне